HMS Satyr ist der Name folgender Schiffe der britischen Royal Navy:

 HMS Satyr (1916), R-Klasse-Zerstörer, Stapellauf 1916, Verschrottung 1926
 HMS Satyr (P214), U-Boot